Alexandra van Griekenland (1870-1891), dochter van koning George I, vrouw van grootvorst Paul van Rusland
Alexandra van Griekenland (1921-1993), dochter van koning Alexander I, vrouw van koning Peter II van Joegoslavië